Up the Flue – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
Up the Flue – cortometraggio del 1916 diretto da Rube Miller
Mr. Shoestring in a Hole (Up the Flue) – cortometraggio del 1917 prodotto dalla L-KO Kompany
Up the Flue  – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran